Meillac peut faire référence à différentes communes françaises :

 Meillac, une commune située dans le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne ;
 Meillac, une ancienne commune du département des Pyrénées-Atlantiques, intégrée à Lannecaube avant 1806.